Lucão kan henvise til flere personer:

 Lucão (fodboldspiller, født 1992) – den brasilianske fodboldspiller Lucas Alves de Araújo, født 22. juli 1992
 Lucão (fodboldspiller, født 1993) – den brasilianske fodboldspiller Lucas Jaques Varone Maia, født 23. februar 1993
 Lucão (fodboldspiller, født 1996) – den brasilianske fodboldspiller Lucas Cavalcante Silva Afonso, født 23. marts 1996
 Lucão (volleyballspiller) – den brasilianske volleyballspiller Lucas Saatkamp, født 6. marts 1986

Se også
 Lucao (Angola) – et vandløb i Angola
 Lucao (Taiwan) – en kommune i Taiwan
 Luzón (Spanien) – en by i Spanien, der på portugisisk hedder Lução